Le Gros Lot, film français réalisé par Maurice Cammage (1933) ;
 Le Gros Lot (Christmas in July), film américain réalisé par Preston Sturges (1940) ;
 Le Gros Lot, nouvelle de Georges Simenon publiée en 1990.
 Les Veinards#Le gros lot

Voir aussi
Grolleau